Рошієнь () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Бряста.
 Рошієнь () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Мочу.